Eteokles (; Mykenisches Griechisch: Etewoklewes; ) oder auch Eteoklos (altgriechisch , lateinisch ) ist ein antiker, griechischer männlicher Personenname.

 Eteokles, Sohn des Ödipus und König von Theben
 Eteokles (Sohn des Andreus), Sohn des Andreus aus Orchomenos

Sonstiges:
 Eteokles, Werk des Schriftstellers Gabriel-Marie Legouvé